Jaškovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Kultura 
ŠtrudlaFest

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 516 stanovnika te 146 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Crkva sv. Petra i Pavla, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji